Dillon Day (nascido em 18 de agosto de 1970) é um ator pornográfico e diretor norte-americano. Iniciou sua carreira em Hollywood, aparecendo em Bio-Dome e no filme de 1994, Widow's Kiss.

Prêmios e indicações 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Ohio